Tausug (lud)
 język tausug